Sielsowiety na Białorusi (biał. Расьненскі сельсавет, ros. Рясненский сельсовет):
 sielsowiet Raśna – w obwodzie brzeskim, w rejonie kamienieckim;
 sielsowiet Raśna – w obwodzie mohylewskim, w rejonie drybińskim;
 sielsowiet Raśna – dawny sielsowiet w obwodzie witebskim, w rejonie sieneńskim.